Ernst Håkon Jahr – linguista, scrittore e accademico norvegese
 Fritz Jahr – coniatore nel 1927 del termine bioetica
 Line Jahr – ex saltatrice con gli sci norvegese